Flyvebåd har to betydninger:

Vandflyver – et fly hvor selve flykroppen er bådformet, modsat pontonfly.
Hydrofoilbåde – hurtige både hvor undersøiske "vinger" løfter skroget fri af vandet.
Flyvebådene – en rute med hydrofoilbåde som sejlede mellem København og Malmø før Øresundsbroen blev åbnet.
Se også
Luftpudebåd – en båd der svæver over vandet på en luftpude